Das Stichwort Augenfleck bezeichnet
 einen Teil mancher Einzeller, siehe Augenfleck
 primitive, fleckenförmige Augen aus mehreren Lichtsinneszellen bei manchen Tieren, beispielsweise Ringelwürmern, siehe Flachauge
 bei Tieren eine Körperzeichnung zur Abwehr von Fressfeinden, siehe Augenfleck (Abwehr)
 eine Getreidekrankheit, siehe scharfer Augenfleck